Laura Palmer (personage), een personage uit de Amerikaanse televisieserie Twin Peaks
Laura Palmer (single), een single van de Britse band Bastille